Quinteros ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Quinteros (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Eva Schöck-Quinteros (* 1945), deutsche Historikerin
 Gustavo Quinteros (* 1965), argentinisch-bolivianischer Fußballspieler und -trainer
 Henry Quinteros (* 1977), peruanischer Fußballspieler
 Jorge Quinteros (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Luis Quinteros-Yáñez (1924–2017), chilenischer Politiker und Jurist 
 María Elisa Quinteros (* 1981), chilenische Ärztin und Politikerin
 Miguel Quinteros (* 1947), argentinischer Schachmeister